Советская ГЭС:

 Малая Советская ГЭС — малая гидроэлектростанция мощностью 2 МВт в Кабардино-Балкарии
 Советская ГЭС — старое (до 2006 года) название строящейся Кашхатау ГЭС на реке Черек в Кабардино-Балкарии